El Encuentro de Murga Joven es un evento sociocultural que se realiza en Montevideo desde 1998. Es gestionado por la Intendencia de Montevideo y el Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP). De este encuentro han salido murgas y cantantes referentes en el Carnaval Mayor como Murga Japilong,  Agarrate Catalina, La Trasnochada, La Mojigata, Demimurga, Queso magro, Cayó la cabra, etc.
En su primera edición participaron 8 murgas y posteriormente, en los años sucesivos, número ascendió 50 murgas. Es televisado por Tevé Ciudad desde 2015. En los años 2012 y 2014 fue transmitido por Televisión Nacional Uruguay en el programa Salud Carnaval.

Año 1998 
Lugar: Talleres de Don Bosco.

Jurados: Benjamín Medina - Gabriela Gómez - Raúl García.

Año 1999 
Lugar: La primera ronda se realizó en los Talleres de Don Bosco y la ronda final con las siete finalistas en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

Jurados: Fernando Toja - José Morgade - Julio Julián.

Año 2000

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004 
NO SE PREMIÓ.

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Año 2022 
Jurados: Agustín Amuedo (elegido por la Asamblea de Murgas Jóvenes) - Romina Repetto (designada por la Intendencia de Montevideo) - Tatiana Kornecki (propuesta por el TUMP).

Véase también 
 Carnaval en Uruguay
 Agarrate Catalina
 Queso magro
 La Mojigata
 Cayó la cabra

Enlaces externos 
 http://www.murgajoven.lasmurgas.com/
 http://carnavaldeluruguay.com/murgas-del-18o-encuentro-de-murga-joven-2015/* 
 https://web.archive.org/web/20161231170157/http://carnavaldeluruguay.com/murga-joven-2015-etapas-en-el-teatro-de-verano/
 http://www.lasmurgas.com.uy/html_07/principal_general_07.php
 https://web.archive.org/web/20161231175018/http://laberreta.8m.com/resultados.htm
 https://web.archive.org/web/20161231170712/http://www.montevideo.gub.uy/institucional/noticias/murga-joven-en-el-teatro-de-verano-0

Murga en Uruguay
Intendencia de Montevideo
Carnaval en Uruguay
|}